Crash Bandicoot может означать:
 Crash Bandicoot (серия игр) — серия компьютерных игр.
 Crash Bandicoot — первая игра в одноимённой серии.
 Крэш Бандикут — персонаж одноимённой серии.